Вронки () — гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Шамотульский повят, Великопольское воеводство. Население — 18 791 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бездрово
 Хойно
 Хойно-Блота
 Хойно-Млын
 Дмахово
 Глухово
 Ясённа
 Клодзиско
 Любово
 Маряново
 Нова-Весь
 Обельжанки
 Пакаве
 Попово
 Жецин
 Самоленж
 Старе-Място
 Стружки
 Вартослав
 Вежхоцин
 Врублево

Прочие поселения 
 Александрово
 Борек
 Хойно-Блота-Мале
 Хойно-Лесничувка
 Домброва
 Дембогура
 Глуховец
 Гоголице
 Хубы-Опорово
 Юзефово
 Каролево
 Краснобжег
 Любово-Друге
 Лютынец
 Луцьяново
 Машевице
 Мокш
 Надольник
 Новы-Кракув
 Олесин
 Олин
 Опорово-Хубы
 Первошево
 Пила
 Пожарово
 Пустельня
 Самита
 Смольница
 Шклярня
 Шостаки
 Томашево
 Варшава
 Винногура
 Здрое

Соседние гмины 
 Гмина Хшипско-Вельке
 Гмина Дравско
 Гмина Любаш
 Гмина Обжицко
 Гмина Остроруг
 Гмина Пневы
 Гмина Серакув
 Гмина Велень

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства